Богородский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Богородский сельсовет — Башкортостан, Благовещенский район.
 Богородский сельсовет — Белгородская область, Новооскольский район.
 Богородский сельсовет — Вологодская область, Усть-Кубинский район.
 Богородский сельсовет — Ивановская область, Ивановский район.
 Богородский сельсовет — Коми, Корткеросский район.
 Богородский сельсовет — Нижегородская область, Варнавинский район.
 Богородский сельсовет — Нижегородская область, Воскресенский район.
 Богородский сельсовет — Нижегородская область, Сергачский район.
 Богородский сельсовет — Оренбургская область, Шарлыкский район.
 Богородский сельсовет — Орловская область, Глазуновский район.
 Богородский сельсовет — Пензенская область, Мокшанский район.
 Богородский сельсовет — Пермский край, Октябрьский район.
 Богородский сельсовет — Самарская область, Кинель-Черкасский район.
 Богородский сельсовет — Саратовская область, Духовницкий район.
 Богородский сельсовет — Татарстан, Пестречинский район.
 Богородский сельсовет — Хабаровский край, Ульчский район.
 Богородский сельсовет — Ярославская область, Мышкинский район.

 упразднённые
 Богородский сельсовет — в Загорском районе Московской области (1929—1939).
 Богородский сельсовет — в Константиновском и Загорском районах Московской области (до 1990).